Kindle puede referirse a:

 Amazon Kindle, lector de libros electrónicos (e-books);
 Amazon Kindle Fire, tableta diseñada por Amazon.com como la versión multimedia del lector de libros electrónicos Amazon Kindle;
 Generación Kindle, autores que editan sus obras digitalmente a través de la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP).